Главач () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Главач, Войтех Иванович (1849—1911) — выдающийся российский дирижёр конца XIX — начала XX века.
 Главач, Ян (род. 1976) — чешский хоккеист, нападающий.